

Codici 
 oso – codice ISO 639-3 della lingua ososo

Geografia 
 Oso (fiume)  – fiume della Corsica
 Oso (Washington)  – census-designated place dello stato di Washington (Stati Uniti d'America)

Altro 
 Oso – pseudonimo di Arturo Onofri nel Gruppo di Ur
 Agente Speciale Oso, personaggio dei cartoni animati